USA
Palmyra, település Illinois államban
Palmyra, település Indiana államban
Palmyra, település Maine államban
Palmyra, a Missouri állambeli Marion megye székhelye
Palmyra, település Nebraska államban
Palmyra, település New Jersey államban
Palmyra, város New York államban
Palmyra, falu New York államban
Palmyra, település Pennsylvania államban
Palmyra, település Tennesee államban
Palmyra, település Virginia államban
Palmyra, település Wisconsin államban
Palmyra-atoll, az USA lakatlan külbirtoka

Egyéb
Palmyra, Palmüra, az ókori Szíria egyik fontos városának latin neve
Palmyra, a gyűrűsférgek állattörzs Aphroditidae családjának egyik neme
Palmyra, Thomas Love Peacock angol író 1806-ban megjelent műve